Николай Резанов:
 Резанов, Николай Петрович (1764—1807) — русский государственный деятель, камергер, один из основателей Русско-американской компании.
 Резанов, Николай Серафимович (1949—2006) — музыкант.